Vladimir Novikov (waterpoloër) (1937-1980), Sovjet-Russisch waterpolospeler
  Vladimir Novikov (turner) (1970), Sovjet-Kazachstaans gymnast